El Tablero puede referirse a:
El Tablero, barrio de Córdoba.
El Tablero, barrio de Santa Cruz de Tenerife.